Тип 74

 Тип 74 — единый пулемёт производства Тайваня, лицензионный MAG.
 Тип 74 (пулемёт, КНР) — ручной пулемёт производства КНР.
 Тип 74 — японский танк. 
 Тип 74 — японская САУ.